Дымя́нковые () — подсемейство двудольных цветковых растений, в системе классификации APG III включённое в семейство . Ранее, в частности, в системе APG II, выделялось в отдельное семейство Fumariaceae.

Описание 
Представители семейства Дымянковые — травы с сильно рассечёнными листьями и клубневидным корнем.

Цветки чаще всего собраны в кистевидные соцветия. Цветок состоит из четырёх лепестков, расположенных в два круга, с шестью тычинками, сросшимися по три.

Плод — коробочка.

Роды 
Подсемейство состоит из 20 родов и примерно 400 видов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (включая вид Дымянка лекарственная)

Примечания

Ссылки 
  
  

 
Семейства растений